S24 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Marine indienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éviter le contact avec la peau, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Ligne S24 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie